Лусиано (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Фамилии
 Лусиано, Мартин (род. 2003) — аргентинский футболист.
 Лусиано, Элвис (род. 2000) — доминиканский бейсболист.
 Лусиано, Эдер (род. 1982) — бразильский футболист.

 Имена
 Соуза, Лусиано де, более известный как Лусиано (род. 1972) — греко-бразильский футболист и футбольный тренер.